Polgár Tibor (1907–1993) zeneszerző, karmester
 Polgár Tibor (1943–) politikatudós
 Polgár Tibor (1951–) csehszlovákiai magyar labdarúgó